Muffel steht für:

 Muffelwild, siehe Europäischer Mufflon
 Muffel (Person), ein mürrischer Mensch
 Muffel, Nasenspiegel einiger Großsäuger
 Muffel (Klingeltonfigur), eine animierte Hasenfigur
 Muffel, hitzebeständiger Einsatz für Laboratoriumsöfen, siehe Muffelofen
 eine Übung beim Trampolinturnen, siehe Trampolinturnen #Terminologie

Personen:
 Muffel von Eschenau, eine Nürnberger Patrizierfamilie
 Niklas III. Muffel (1409/1410–1469), Nürnberger Patrizier und Autor